

Astronomia
 4259 McCoy – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 McCoy – CDP della Contea di Eagle, Colorado
 McCoy – comunità non incorporata della Contea di Atascosa, Texas
 McCoy – comunità non incorporata della Contea di Kaufman, Texas

Persone
 Ernie McCoy – pilota automobilistico statunitense
 Garry McCoy – pilota motociclistico australiano
 Horace McCoy – scrittore e sceneggiatore statunitense
 McCoy Ingram – cestista statunitense
 McCoy McLemore – cestista statunitense
 Maimie McCoy – attrice britannica
 McCoy Tyner – pianista statunitense di musica jazz
 Paul McCoy– cantante e chitarrista statunitense
 Richard McCoy – criminale e militare statunitense
 Sylvester McCoy – attore scozzese
 Tim McCoy – generale e attore statunitense
 Travie McCoy – rapper e cantante statunitense

Altro 
 McCoy – serie televisiva statunitense
 Leonard McCoy – personaggio del franchise Star Trek